Стэнли (Стэн) Мики́та (, имя при рождении — Стани́слав Гуот (); ) — канадский хоккеист, центральный нападающий. Всю свою профессиональную карьеру провёл в одном клубе — «Чикаго Блэкхокс» из Национальной хоккейной лиги.

Биография 

Переехал в Канаду из Чехословакии в 1948 году, в возрасте 8 лет. Воспитывался в семье дяди и тёти Анны и Джо Микита, которые переехали за океан 20 годами ранее, своих детей они не имели. Анна и Джо посетили Словакию в конце 1948 года и забрали Станислава с собой, так как его родители надеялись, что в Канаде у мальчика больше шансов преуспеть. Стэн Микита всегда подчёркивал, что является словаком и гордился своим происхождением. Родная деревня Микиты Соколче была затоплена в 1975 году в результате строительства водохранилища Липтовска-Мара.

Всю карьеру (1959—1981) провёл в одной команде — «Чикаго Блэкхокс». 14 сезонов подряд (1961/62 — 1974/75) забрасывал не менее 24 шайб. В 18 из 22 сезонов в НХЛ набирал не менее 53 очков.

Обладатель Кубка Стэнли 1961 года (первый среди хоккеистов, родившихся в Словакии).

Стэн Микита был одним из первых игроков НХЛ, который начал пользоваться шлемом. «Я хочу проводить лето, подстригая траву, вместо того чтобы покоиться под травой», — говорил он.

Микита — первый в истории НХЛ хоккеист, в один год взявший сразу 3 индивидуальных приза — «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и «Леди Бинг Трофи». Это произошло в 1967 году. Это достижение Стэн повторил и на следующий год.

Стэн Микита установил рекорд клуба по набранным за карьеру баллам за результативность (1617, включая плей-офф).

Карьера 
Финалист розыгрышей Кубка Стэнли 1962, 1965, 1971 и 1973 гг.

В турнирах Кубка Стэнли — 155 матчей, 150 очков, 59 голов.

В 1962—1964 и 1966—1968 входил в 1-й состав Олл Старз НХЛ, в 1965 и 1970 — во 2-й состав (центральный нападающий).

В чемпионатах НХЛ — 1396 матчей (40-й результат в истории), 1467 очков (15-й результат) и 541 гол (32-й результат). На момент завершения карьеры занимал третье место среди бомбардиров в истории НХЛ после Горди Хоу и Фила Эспозито.

Участник Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады.

Награды 
Обладатель призов НХЛ:
 Харт Трофи — 1967 и 1968.
 Арт Росс Трофи — 1964, 1965, 1967 и 1968.
 Леди Бинг Трофи — 1967 и 1968.

Интересные факты 
Микита был остр на язык. Когда он завершил карьеру игрока, один из журналистов спросил его, что ему больше всего понравилось за время выступлений в НХЛ. «Зарплата», — ответил Стэн. Тогда репортер поинтересовался, что понравилось меньше всего. «Размер зарплаты», — отреагировал Микита. «А что изменилось с того момента, как вы закончили играть?» — задал последний вопрос представитель прессы. «Размер зарплаты», — подытожил бывший нападающий «Чикаго».

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Обладатели Арт Росс Трофи
Обладатели Харт Трофи
Обладатели Леди Бинг Трофи
Обладатели Лестер Патрик Трофи
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Зал славы хоккея с шайбой
Члены Зала славы словацкого хоккея